Волхово — топоним:

 Волхово — железнодорожная платформа в Чудовском районе Новгородской области.
 Волхово — посёлок при этой станции в составе Успенского сельского поселения.
 Волхово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Волхово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Волхово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Волхово — деревня в Спировском районе Тверской области.

См. также